Asche ("cenere" in lingua tedesca) può indicare:

 Asche – gruppo musicale tedesco
 Cody Asche – giocatore di baseball statunitense
 Jochen Asche – slittinista tedesco
 Oscar Asche – attore, regista e sceneggiatore australiano

Pagine correlate 
 Aske